Konstruktion kan syfta på:

 Byggnadskonstruktion –  läran om hur man dimensionerar och utformar de bärande delarna i byggnader
 Skeppskonstruktion – konstruktion av fartyget
 Mekanikkonstruktion – utveckling, beräkning och dimensionering av maskiner.
 Social konstruktion – begrepp i samhällsvetenskap
 Syntaktisk konstruktion – begrepp i lingvistik, syntaktiskt sammanhållen ordgrupp, på såväl frasnivån som satsnivån

Se även 
 Produktutveckling –  processen att utveckla en idé till ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt
 Implementation
 Konstruktivism
 Design